„Фолксваген Кади“ (Volkswagen Caddy) е модел многофункционални автомобили на германската компания „Фолксваген Лекотоварни автомобили“ (до 1995 на „Фолксваген“), произвеждан от 1979 година.

Първоначално се произвежда в Съединените щати, като първото поколение е лек пикап, базиран на „Фолксваген Голф I“, а следващите са затворено комби с висок покрив. „Фолксваген Кади II“ се продава успоредно с пикапа „Фолксваген Кади II Пикап“, който в действителност е търговска марка за вариант на „Шкода Фелиция“.

Бележки 

Кади
Кади
Многофункционални автомобили